Нед Желич е австралийски футболист.

Национален отбор 
Записал е и 32 мача за националния отбор на Австралия.

Външни препратки 
 National Football Teams

Австралийски футболисти
Футболисти на Борусия Дортмунд
Футболисти на КПР
Футболисти на Айнтрахт Франкфурт
Футболисти на Мюнхен 1860
Футболисти на АЖ Оксер